Royal Alexandra Hospital steht für folgende Krankenhäuser:

im Vereinigten Königreich:
 Royal Alexandra Hospital (Paisley) in Paisley, Schottland
 Royal Alexandra Hospital (Rhyl) in Rhyl, Wales
 Royal Alexandra Hospital (Brighton) in Brighton, England

in Kanada:
 Royal Alexandra Hospital (Edmonton) in Edmonton, Alberta
 Royal Alexandra Hospital for Infectious Diseases in Montreal

in Australien:
 Royal Alexandra Hospital for Children in Westmead, New South Wales